То́мас Ме́́ссер ():
 Мессер, Томас, известен под русифицированным именем Фома Фомич Мессер (1765—1829) — российский вице-адмирал английского происхождения.
 Мессер, Томас (1920—2013) — американский музейный работник, куратор, историк искусства.